Князья Переяславские — правители княжества с центром в г. Переяславль-Южный.
 Князья Переяславль-Залесские — правители княжества с центром в г. Переславль-Залесский;